Mužská čtyřhra Sofia Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Robin Haase a Matwé Middelkoop, který dohrál ve čtvrtfinále na raketách Indů Nedunčežijana s Radžou.

Vítězem se stal nenasazený chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Jürgen Melzer, který ve finále za 67 minut zdolal tchajwansko-indonéskou dvojici Sie Čeng-pcheng a Christopher Rungkat. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2]. V utkání odvrátili pět ze šesti brejkbolů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na třetím společném turnaji získali premiérovou párovou trofej. Mektić vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Melzera to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství. Poražení finalisté spolu v předchozí kariéře vyhráli tři challengery.

Nasazení párů 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Divij Šaran (semifinále)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP Tour 2019